Заплетал () — чешская фамилия.

Известные носители 

 Заплетал, Йиндржих (род. 1937) — чехословацкий и чешский шахматист.
 Заплетал, Любомир (род. 1951) — чехословацкий гребец.